Критическое магнитное поле — величина напряжённости магнитного поля, которая разрушает сверхпроводимость.

Для сверхпроводников характерно не только отсутствие электрического сопротивления, но также эффект Мейснера, который состоит в выталкивании магнитного поля за пределы сверхпроводника. Для заданной температуры, эффект Мейснера проявляется лишь для полей, меньших, чем критическое. Поля большие, чем критическое поле, проникают внутрь сверхпроводника и разрушают сверхпроводимость.

Величина критического магнитного поля  связана с разностью свободных энергий нормальной и сверхпроводящей фаз:

Его зависимость от температуры хорошо описывается эмпирической формулой
,
где  — критическая температура.

Сверхпроводники второго рода характеризуются двумя критическими полями —  и . При напряжённости внешнего магнитного поля  наблюдается эффект Мейснера. В диапазоне полей  возникает смешанное состояние — магнитное поле проникает внутрь сверхпроводника в виде квантованных вихрей. При величине магнитного поля  сверхпроводники второго рода также переходят в нормальное состояние.

Литература 
 Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. М., "МЦНМО", 2000.
 
 

Сверхпроводимость